Hackergotchi, no jargão da informática, é a imagem do escritor usado como avatar para identificar o autor do post ou artigo em um determinado blog da internet.

É popularmente utilizada em agregadores de feed como o Planet GNOME.

Blogues